«Белару́с» (до 1993 года — «Белару́сь») — название семейства колёсных тракторов, производимых на Минском тракторном заводе с 1950 года, а также на Южном машиностроительном заводе. 

Наиболее известная и распространённая модель — МТЗ-50 и МТЗ-80 (МТЗ-82).

Тракторы «Беларусь» хорошо известны на всей территории бывшего Советского Союза и социалистического лагеря, также поставлялись в ГДР.

Исторические модели 

В 1953 году был начат выпуск тракторов «Беларусь» типов МТЗ-1 и МТЗ-2. Трактор МТЗ-2 комплектовался первоначально дизельным двигателем Д-36 мощностью 37 л.с.

В 1957 году трактор был модернизирован (получил десятискоростную коробку передач и раздельно-агрегатную гидравлическую навесную систему, а также дизельный двигатель Д-40К мощностью 40 л.с.) и получил серию МТЗ-5. Затем последовали модернизации МТЗ-5М и МТЗ-5Л отличавшиеся системой электрооборудования и запуска двигателя. Тракторы типа МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС для работы на тяжёлых почвах могли оборудоваться полугусеничным ходом.

В 1958 году был начат выпуск тракторов типа МТЗ-7, которые имели четыре ведущих колеса.

В 1962 году был начат выпуск тракторов типа МТЗ-50 с двигателем Д-50 и МТЗ-52 (полноприводная модификация). Эти тракторы находились в массовом производстве до 1985 года. Имелась модификация МТЗ-60 с двигателем СМД-12, предназначенная в основном для экспорта.

В 1974 году началось массовое производство трактора МТЗ-80 и его полноприводной модификации МТЗ-82 с двигателем мощностью 75-80 л.с, изначально максимально унифицированного с МТЗ-50. Впоследствии конструкция МТЗ-80 совершенствовалась и степень унификации снижалась. 

В 1984 году началось серийное производство трактора МТЗ-100 и его полноприводной модификации МТЗ-102 с двигателем Д-245 мощностью 100—110 л.с, унифицированного с МТЗ-80.

Модели, находящиеся в производстве 
Мотоблок и минитракторы
Беларус-09Н
Беларус-084
Базовая модель «Беларус-320» — 
малогабаритные тракторы
Базовая модель «Беларус-422» — малогабаритные тракторы 
 Базовая модель «Беларус-550» — глубокая модернизация трактора МТЗ-50
 Базовая модель «Беларус-80.1» — глубокая модернизация трактора МТЗ-80
 Базовая модель «Беларус-622»
 Базовая модель «Беларус-923»
Беларус-921
 Базовая модель «Беларус-1025»
Базовая модель «Беларус-1220»
 Базовая модель «Беларус-1221»—средние тракторы
 Базовая модель «Беларус-1523» — средние тракторы
Базовая модель «Беларус-1502» — средние гусеничные тракторы
Базовая модель «Беларус-2022» — большие тракторы 
Базовая модель «Беларус-2103» — большие гусеничные тракторы 
Базовая модель «Беларус-3022» —энергонасыщенные тракторы
Базовая модель «Беларус-3522»

Тракторы Южного машиностроительного завода 
Модели МТЗ-2 и МТЗ-5 кроме Минского тракторного завода выпускались под теми же марками также и на Южном машиностроительном заводе. Параллельно завод начал выпускать тракторы и под своей маркой ЮМЗ, но торговое название «Беларусь» сохранялось вплоть до модели ЮМЗ-6А. Модель ЮМЗ-6К имя «Беларусь» уже не носила.

Перспективные модели 
23 октября 2009 «Минский тракторный завод» представил трактор «Беларус-3023». Разработка была выполнена совместно с российским холдингом «Русэлпром». Трактор «Беларус-3023» комплектуется экономичным дизельным двигателем с электронной системой управления. Электромеханическая трансмиссия способна снизить расход топлива на 15-20 процентов, в сравнении с классической трансмиссией.

В Европе трактор был представлен на международной сельскохозяйственной выставке AGRITECHNICA-2009, прошедшей в Ганновере с 8 по 14 ноября 2009 года. Еще до представления новый белорусский трактор уже получил серебряную медаль Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Вместе с «Беларус-3023» наград удостоены компании: John Deere, New Holland, Claas и AGCO.

Гонки на тракторах «Беларус» 

С 2002 года в Ростове-на Дону проходят ежегодные гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». В соревнованиях принимают участие механизаторы сельхозпредприятий России и стран зарубежья на тракторах производства Минского тракторного завода (МТЗ-80, МТЗ-82). В 2012 году прошли 10-е юбилейные гонки.

Примечания

Литература 
 Олег Игнатьев. "Беларусь" в португальском поле // журнал «Вокруг света», № 12, 1982. стр.32-34

Колёсные тракторы
Тракторы Минского тракторного завода
Техника Белоруссии